

Cinema 
Malvagi (Villains) – film del 2019 diretto da Dan Berk e Robert Olsen

Musica 
Villains – album dei The Verve Pipe del 1996
Villains – album degli Stray from the Path del 2008
Villains – album degli Wolfgang del 2008
Villains – album dei Queens of the Stone Age del 2017
Villains? – album dei The Saw Doctors del 2002